Anton Klee (1945–), Vlaams scenarist en schrijver
Paul Klee (1879–1940), Duits kunstschilder 
Klee (band), Duitse band 

Duitse achternaam